Pulwama ist eine Stadt (Municipal Committee) im Westen des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 18.440.
In der Stadt leben 95 % Muslime und 4,6 % Hindus.

Die Stadt Pulwama liegt im Kaschmirtal 25 km südsüdöstlich von Srinagar auf einer Höhe von . Der internationale Flughafen von Srinagar liegt südlich des Stadtzentrums von Badgam.

Die Stadt Pulwama ist in 13 Wards aufgeteilt.

Klima 
Das Klima in Pulwama ist mild und moderat. Die höchsten Regenfälle finden in der Regel im März und April statt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 731 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 13,8 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Pulwama